Letenye beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Letenye
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Letenye
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Letenye